Агора может означать:
 Древнееврейская агора — мелкая монета, упоминаемая в Библии () и иногда ассоциируемая с ;
 Израильская агора — разменная денежная единица Израиля, равная  израильского фунта (лиры);
 Израильская агора — разменная денежная единица Израиля, равная  шекеля;
 Израильская агора — разменная денежная единица Израиля, равная  нового шекеля.